Каменичский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Осиповичского района Могилёвской области Белоруссии. Был упразднён 2002 году, населённые пункты были включены в состав Гродзянского сельсовета.

Состав 
Каменичский сельсовет включал 6 населённых пунктов:
 Казимирово — деревня.
 Каменичи — деревня.
 Осовок — деревня.
 Притерпа — деревня.
 Цезарево — деревня.
 Яновка — деревня.

См. также 
 Осиповичский район

Примечания

Ссылки 
  Осиповичский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Осиповичского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании